Mademoiselle Fifi (bundel), een verzamelbundel met novellen van Guy de Maupassant uit 1882
 Mademoiselle Fifi (novelle), een novelle uit de gelijknamige bundel van de Maupassant
 Mademoiselle Fifi (film), een film van Robert Wise uit 1944 gebaseerd op de novelle